The Brothers bezeichnet

geographische Orte in Neuseeland:
 The Brothers (Canterbury), Gebirge in der Region Canterbury
 The Brothers (Cook Strait), Inselgruppe in der Cook Strait, Marlborough
 The Brothers (Southland), Inselgruppe südlich von Stewart Island, Southland

geographische Orte in anderen Teilen der Welt:
 The Brothers (Hong Kong), Inselgruppe in Hong Kong
 The Brothers (Kalifornien), zwei Inseln in der Bucht von San Francisco
 The Brothers (Olympic Mountains), Doppelgipfel in den Olympic Mountains, Vereinigte Staaten

Filme:
 Originaltitel von Die Brüder (1947), britischer Spielfilm von David MacDonald (1947)
 Originaltitel von The Brothers – Auf der Suche nach der Frau des Lebens, US-amerikanischer Spielfilm von Gary Hardwick (2001)

Sonstiges
 The Brothers (Schiff), australisches Schiff
 The Brothers (Band), deutsche Rockband